Іва́нников, Іва́нніков  () — російське прізвище.

Персоналії 
 Валерій Іванников (* 1967) — російський хокеїст, воротар.
 Георгій Іванников (1908—1959) — радянський діяч.
 Людмила Іванникова (* 1963) — українська фольклористка й етнограф.
 Марія Іванникова (* 1923 — † після 2000) — радянська діячка, новаторка виробництва.
 Іван Іванніков (* 1961) — російський науковець.
 Олег Іванніков (* 1967) — російський військовик, офіцер ГРУ.

Російські прізвища
Прізвища на -ов